Ахатов — татарская фамилия, женская форма — Ахатова. Известные носители:
 Ахатов, Амангельды Капенович — депутат сената парламента Казахстана I созыва.
 Ахатов, Габдулхай Хурамович (1927—1986) — советский учёный-филолог.
 Ахатов, Данил Ильгизович (род. 2003) — российский футболист.
 Ахатов, Искандер Шаукатович (род. 1956) — российский и американский учёный, физик-механик.
 Ахатов, Нурбек Абдибалиевич (1978—2017) — киргизский футболист.
 Ахатов, Хамит Файзрахманович (род. 1955) — советский и российский тренер по лыжным дисциплинам.
 Ахатов, Шаукат Нурлигаянович (1922—2020) — советский хозяйственный деятель.

Ахатова 
 Ахатова, Альбина Хамитовна (род. 1976) — российская биатлонистка.
 Ахатова, Ираида Абубакировна (род. 1946) — зооинженер.